Чемпионат Швеции по футболу в 2005 году проводился с 9 апреля по 23 октября. Этот сезон стал 81-м с момента основания лиги. По итогам чемпионом Швеции стал клуб «Юргорден» из Стокгольма, который также стал и обладателем национального кубка. «Ландскруна», «Сундсвалль» и «Ассириска» покинули высший дивизион.

Таблица и результаты

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Турнирная таблица на сайте Шведского футбольного союза

Спорт в Швеции в 2005 году
Чемпионат Швеции по футболу
Футбол в Европе в 2005 году